Пизга има више значења:
 Пизга (Ајова)
 Пизга (Алабама)